Tage Alter Musik finden in folgenden deutschen Städten statt:
 die Tage Alter Musik in Herne werden seit 1976 in Nordrhein-Westfalen abgehalten.
 die Tage Alter Musik Regensburg sind eine in Bayern seit 1984 stattfindende Veranstaltung.